Creve Coeur (Illinois)
Creve Coeur (Missouri)

Desambiguações de topônimos